Eutropio puede referirse a:
 Eutropio de Saintes, obispo de Francia y santo del siglo III
 Eutropio, funcionario del Imperio romano de oriente, del siglo IV
 Flavio Eutropio, historiador romano del siglo IV
 Eutropio de Orange, obispo del siglo V
 Eutropio de Valencia, obispo del siglo VI